Vårt land har flere betydninger:

 Vårt land – Finlands nationalmelodi.
 Vårt Land (norsk avis) – en norsk avis, grundlagt i 1945
 Vårt Land (svensk avis) – en svensk avis, udgivet 1885-1908